May Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 May Township (Christian County, Illinois)
 May Township (Lee County, Illinois)
 May Township (Kansas)
 May Township (Cass County, Minnesota)
 May Township (Washington County, Minnesota)
 May Township (Missouri)
 May Township (Nebraska)